Ginevra; az Arthur-legendakörben Artúr király felesége, a Guinevere név magyaros átírása
 Genf olasz neve